Анастасия Коваленко: Коваленко, Анастасия (род. 1991) — эстонская мотогонщица по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
 Коваленко, Анастасия Прокофьевна (1906—?) — Герой Социалистического Труда.